Edward Digby (6. baron Digby), 1730-1757
 Edward Digby (hrabia Digby), 1773-1856
 Edward Digby (9. baron Digby), 1809-1889
 Edward Digby (10. baron Digby), 1846-1920
 Edward Digby (11. baron Digby), 1894-1964
 Edward Digby (12. baron Digby), ur. 1924

Zobacz też